smak – w ujęciu fizjologicznym, zdolność odczuwania smaku przez istoty żywe
 smak – w sensie estetycznym, gust
 Józef Smak (ur. 1936) – polski astronom
 Spotkania Młodych Autorów i Kompozytorów Piosenki „SMAK” im. Jonasza Kofty w Myśliborzu

Zobacz też